Cocks ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Somers-Cocks, 6. Baron Somers (1887–1944), britischer Offizier, Gouverneur von Victoria
 Clifford Cocks (* 1950), britischer Mathematiker
 Jay Cocks (* 1944), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Lindsay Cocks (1934–1955), australischer Bahnradsportler
 Michael Cocks, Baron Cocks of Hartcliffe (1929–2001), britischer Politiker
 Richard Cocks (1566–1624), englischer Kaufmann
 Robin Cocks (1938–2023), britischer Geologe und Paläontologe
 Ronnie Cocks (1943–2017), maltesischer Fußballspieler
 Seymour Cocks (1882–1953), britischer Politiker (Labour Party)
 William W. Cocks (1861–1932), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Cocks-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Mount Cocks, Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Cox
 Kocks
 Koks (Begriffsklärung)
 Kox